GH o Gh puede referirse a:

el dígrafo latino gh;
la hormona del crecimiento (de sus siglas en inglés Growth hormone);
el Gran Hermano, personaje de 1984, George Orwell;
Gran Hermano, programa de TV;
Gran Hermano (Argentina), por temporadas:
Gran Hermano 1
Gran Hermano 2
Gran Hermano 3
Gran Hermano 4
Gran Hermano 5
Gran Hermano 6
Gran Hermano 7 
Gran Hermano 8
Gran Hermano 9
Gran Hermano (España).